William L. Dawson est un homme politique américain ;
 William L. Dawson est un compositeur, chef de chœur, pédagogue et arrangeur américain.